Don’t Panic ():

 Don’t Panic — пятый студийный альбом американской поп-панк-группы All Time Low.
 «Don’t Panic» — песня британской рок-группы Coldplay из их дебютного альбома Parachutes.
 DON'T PANIC — программа для GPS-навигации.